Себастиан Мюнстер (, 1489—1552) — немецкий учёный, францисканец эпохи Ренессанса; гебраист и космограф. Способствовал распространению знания еврейского языка среди христианских учёных и изучения его как особой науки в немецких университетах.

Биографические данные 
Ученик немецко-еврейского лексикографа Элии Левиты, отдельные труды которого он перевёл на латынь. Был францисканским монахом. В 1529 сделался сторонником реформации.

В Гейдельберге преподавал еврейский язык и богословие, а затем в Базеле — математику.

Работы 
Первым из немецких учёных издал еврейский текст Библии с латинским переводом и примечаниями (Базель, 1535) и руководство по грамматике халдейского языка (1527).

Славу немецкого Страбона Мюнстер приобрёл своей «Cosmographia» (Базель, 1544), основанной как на печатных источниках, так и на сообщениях различных лиц и учреждений. Это — замечательнейший для того времени свод историко-географических и биологических данных, в значительной степени способствовавшей распространению географических знаний и послуживший образцом для последующих составителей космографий. Изложенная общедоступно и занимательно, космография Мюнстера в течение столетия выдержала 24 издания в немецком подлиннике и много раз печаталась в переводах латинском, французском, итальянском, английском, чешском. Кроме карт, она заключала в себе портреты государей, с их гербами, и множество гравюр, среди которых были работы Ганса Гольбейна Младшего, Урса Графа и др.

Своё описание Московского княжества Мюнстер заимствовал, главным образом, из сочинений Матвея Меховского, но также и из неизвестных нам источников. Данные последнего рода, наиболее любопытные, сомнительны; некоторое значение для русской исторической науки имеют лишь сообщаемые Мюнстером сведения об Антонии Виде (авторе недавно открытого сочинения о Московии), об окольничем Иване Васильевиче Лятском и Сигизмунде Герберштейне. Большого внимания заслуживает помещенная в космографии Мюнстера карта Московии: это — первый опыт такого изображения Восточно-Европейской равнины, основанного на современных и более или менее достоверных известиях, а не на преданиях классической древности. Карта Мюнстера есть лишь копия карты Вида, составленной между 1537—1544 годами и изданной в 1555 году, как указывает на это Михов (Heinrich Michow, «Die aeltesten Karten von Russland»; Гамбург, 1884).

В. В. Фомин приписывает Себастьяну Мюнстеру первое упоминание о варяге Рюрике в иностранных источниках, но ссылается при этом на базельское издание «Космографии» 1628 года, дополнения в которое вносились редакторами текста под влиянием «Записок о Московии» немецкого дипломата Сигизмунда фон Герберштейна. В прижизненных изданиях «Cosmographia» 1544 и 1550 годов нет ни варяжской темы, ни сюжета о варинах.

Литература 
 Е. Е. Замысловский, «Описание Литвы, Самогитии, Руссии и Московии Себастиана Мюнстера» ("Ж. М. Н. Пр., 1880 год, № 9).
 H. Michow, «Die ältesten Karten von Russland» (Гамбург, 1884 год)
 Werner Raupp. Münster, Sebastian, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), vol. 6, Bautz, Herzberg 1993 (ISBN 3-88309-044-1), col. 316–326 (с подробной библиографией).

Разное 
Себастьян Мюнстер был изображён на старых немецких банкнотах номиналом 100 марок. Эти банкноты имели хождение до начала 1990-х годов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Карта Московии
 Карта Восточной Европы (1550)

Персоналии по алфавиту
Географы XVI века
Картографы XVI века
Учёные Эпохи Возрождения
Космографы